Солонцівська сільська рада — Полтавська область, Миргородський район
 Солонцівська сільська рада — Херсонська область, Олешківський район